Didymochaeta är ett släkte av svampar. Didymochaeta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymochaeta